636 км, 636-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 636 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево, Пензенская область. Код 607334
 636 км (Узбекистан) — разъезд, Узбекистан. Код 737228.